Uggiano la Chiesa – comune italiano della provincia di Lecce, in Puglia
Uggiano Montefusco – frazione del comune di Manduria  provincia di Taranto, in Puglia